Розенфе́льд — єврейське прізвище.

Відомі носії:
 Розенфельд Ірина Олександрівна (10 грудня 1988, Керч) — українська співачка, володар премії «Золота шарманка».
 Розенфельд Йосип Львович — радянський фізико-хімік, учений у галузі корозії та електрохімії металів. Доктор хімічних наук, професор.
 Розенфельд Леонід Георгійович — український вчений — знавець медичної радіології, академік НАМН України, почесний громадянин Харкова.
 Лія Розенфельд (1908—2006) — американська борчиня проти дискримінації жінок.
 Розенфельд Михайло Костянтинович (1906, Полтавська губернія — 1942, Харківська область) — радянський письменник-фантаст, сценарист та драматург, мандрівник, журналіст, фронтовий кореспондент.
 Розенфельд Олександр Ілліч — український науковець, ректор Міжнародного Соломонового університету
 Розенфельд Семен Мойсейович (1922, Тернівка — 2019, Ізраїль) — червоноармієць, в'язень табору смерті Собібор, учасник повстання 14 жовтня 1943 року — єдиного вдалого повстання в концентраційному таборі у часи Другої світової війни.

Див. також 
 Розенфельд (Німеччина)
Єврейські прізвища